Korčula város Horvátországban
Korčula sziget Horvátországban